«Спи́ди-го́нщик» () — семейный кинофильм братьев Вачовски (на момент создания фильма они ещё были известны как братья), которые выступили как режиссёры, сценаристы и сопродюсеры проекта. Фильм является адаптацией аниме-сериала 1960-х «Гонщик Спиди». Премьера состоялась 3 мая 2008 года на кинофестивале Трайбека. Мировая премьера картины состоялась 9 мая, а в России фильм вышел на экраны 29 мая. В сентябре 2011 года лента вошла в число 25 лучших спортивных фильмов по версии журнала Time.

Сюжет 

Молодой гонщик по имени Спиди ( — скорость) стремится выиграть гонки, в которых некогда погиб его старший брат. Ему случайно удаётся узнать, что крупные корпорации используют нечестные приёмы во время гонок, чтобы получить прибыль. Получив отказ Спиди участвовать в их играх, одна из корпораций — Royalton Industries — старается сделать все, чтобы Спиди не смог выиграть гонку. «Комета» даже использует установленный на GRX захват. Однако Спиди выбивает его из гонки. Машина Спиди заглохла. Он прислушивается к ней, как учил его Рекс, заводит двигатель и со включённым конвергенатором быстро настигает остальных участников гонки и приходит к финишу первым.

В ролях

Факты 

 Актёр Питер Фернандес, участвовавший в дублировании на английский язык оригинального японского мультсериала и озвучивший персонажа Спиди-гонщика, появляется в фильме в камео комментатора гонок.
 Актёры Джозеф Гордон-Левитт и Шайа ЛаБаф рассматривались на роль Спиди-гонщика.
 Чтобы подготовиться к роли, Эмиль Хирш пересмотрел все эпизоды оригинального мультсериала и посетил автодром Lowe’s Motor Speedway, где он встретился с профессиональным автогонщиком Джимми Джонсоном.

Примечания

Ссылки 
 
 [movies.about.com/od/speedracer/ Speed Racer] на About.com
 Создание и интервью команды, создававшей спецэффекты 

Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Австралии
Фильмы-боевики Германии
Семейные фильмы Германии
Гонщик Спиди
Фильмы Warner Bros.
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы IMAX
Фильмы об автомотоспорте
Фильмы Вачовски
Семейные фильмы США
Семейные фильмы Австралии
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы Австралии 2008 года
Фильмы США 2008 года
Фильмы Германии 2008 года
Фильмы по сценариям Вачовски
Фильмы с музыкой Майкла Джаккино